Klot steht für:
 Klot (Adelsgeschlecht), baltisch-pommersches Adelsgeschlecht

Klot ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Reinhold von Klot (1780–1855), deutschbaltischer Theologe 
 Marion von Klot (1897–1919), deutschbaltische evangelische Märtyrerin 
 Woldemar von Klot (1827–1888), russischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Clot
 Klodt